Смеловский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области России. Входит в Кирсинское сельское поселение.

География 
Расположен в юго-западной части района, недалеко от границы с Республикой Башкортостан, на берегу реки Аналык. 

Связан шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами, а также с городами Магнитогорском и Белорецком. Вдоль северо-восточной окраины проходит Южно-Уральская железная дорога (участок Магнитогорск — Белорецк). Рядом расположена железнодорожная станция Смеловская. 

Расстояние по автодорогам до районного центра, города Верхнеуральска, 61,3 км.

История 
Посёлок основан в 1828 году однодворцами из села Михайловна Курской губернии, отсюда первоначальное название Курский. В 1930 году организован колхоз «Путь в коммуну».

Население 

(в 1873 — 364, в 1889 — 447, в 1900 — 488, в 1926 — 875, в 1959 — 1100, в 1970 — 490, в 1983 — 478, в 1995 — 606)

Улицы 
В посёлке 27 улиц и переулков

Инфраструктура 
 Детский сад,
 средняя общеобразовательная школа,
 библиотека,
 фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Верхнеуральского района